Controversy Sells — другий спільний альбом американських реперів Пола Волла й Chamillionaire, виданий Paid in Full Entertainment 25 січня 2005 р. Виконавчі продюсери: Mista Madd, Майрон «Big Catty» Райт.

Платівка посіла 50-ту сходинку Top R&B/Hip-Hop Albums. Автор
Chopped & Screwed-версії: діджей Майкл «5000» Воттс.

Список пісень

Посилання 

Альбоми Chamillionaire